Schneckendorf ist der Name von:

 Personen

 Josef Emil Schneckendorf (1865–1949), deutscher Bildhauer und Kunstglaser
 Kurt Schneckendorf (1908–2005), deutscher Architekt und Baubeamter

 Orte
 Schneckendorf, heute Hlemýždí, Ortsteil der tschechischen Gemeinde Brniště
 Schneckendorf, heute Šnekov, Dorf in Tschechien